

Patronyme 

 Christian Pessey (1950-), journaliste français ;
 Hyacinthe Antoine Pessey (1769-1839), auteur dramatique français ;
 Iris Pessey (1992-), fondeuse et coureuse de fond française.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français